Шевр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1868—1936) — американский бизнесмен и филантроп.
 Бендель, Франц (1833—1874) — немецкий пианист и музыкальный педагог.
  (1814—1853) — швейцарский художник и иллюстратор.
 Бендель, Пётр Эмильевич (1905—1989) — советский художник.